

Astronomia 
 Equatore – circonferenza massima della superficie di un corpo celeste
 Equatore celeste – cerchio massimo proiettato sull'immaginaria sfera celeste
 Equatore galattico – cerchio massimo della sfera celeste che si trova circa 2° a nord della linea mediana della Via Lattea

Cinema 
 Equatore – commedia in tre atti con lieto fine di A.De Stefani
 Equatore – film del 1939

Altro 
 Equatore – singolo discografico di Rancore e Margherita Vicario del 2021
 Provincia dell'Equatore – provincia della Repubblica Democratica del Congo
 Equatore – repubblica presidenziale del Sudamerica